James Holland (1754–1823) – politico statunitense
 James Holland (1799-1870) – pittore inglese
 James C. Holland (1853-1919) – architetto statunitense
 James Buchanan Holland (1857-1914) – giudice statunitense
 James P. Holland (1865-1941) – politico statunitense
 James F. Holland (1925-2018) – fisico statunitense
 James Holland (1938–2020) – politico statunitense
 James Holland (1989) – calciatore australiano